Лужанин — фамилия.

Известные носители:
 Лужанин, Афанасий Васильевич (наст. фамилия — Корепанов; 1912—1966) — удмуртский советский поэт, сатирик, баснописец.
 Максим Лужанин (наст. имя — Александр Амвросьевич Каратай; 1909—2001) —  белорусский советский прозаик, поэт, кинодраматург и переводчик, критик.